Orgel van de Mariakerk in Beers
Orgel van de Mariakerk in Krewerd
Orgel van de Mariakerk in Winsum
Orgel van de Mariakerk in 't Zandt